Général Alcazar peut désigner :
 général Alcazar, un personnage de la bande dessinée Tintin ;
 Général Alcazar, un musicien français.